En mathématiques, computational geometry est une expression anglaise qu'on traduit par « géométrie algorithmique ».

 Computational Geometry (ou Computational Geometry: Theory and Applications) est une revue scientifique à comité de lecture, spécialisée dans le domaine de la géométrie algorithmique.
 Computational Geometry Algorithms Library est une bibliothèque logicielle de calcul géométrique écrite en C++.
 Discrete and Computational Geometry est une revue scientifique trimestrielle à comité de lecture, spécialisée dans les domaines de la géométrie algorithmique et de la géométrie discrète. 
 Journal of Computational Geometry est une revue scientifique en accès libre, spécialisée dans le domaine de la géométrie algorithmique.
 International Journal of Computational Geometry and Applications est une revue scientifique trimestrielle éditée par World Scientific.
 L'Annual Symposium on Computational Geometry est un congrès scientifique annuel consacré à la géométrie algorithmique.